The Astral Files е пети музикален албум на израелската транс група Astral Projection, издаден на 20 декември 1996 година. Времетраенето му е 76 минути и 27 секунди.

Изпълнители 
 Ави Нисим (трак листа: 2 дo 10)
 Лиор Перлмутер (трак листа: 1, 3, 4, 6 дo 9)
 Янив Хавив (трак листа: 3, 4, 6 дo 9)

Трак листа

Източници 

Албуми на Астрал Проджекшън
Музикални албуми от 1996 година